Бу́да (від сер.-в.-нім. buode — «курінь», «хата», очевидно, через ) — слово, що має кілька значень:
 Буда — поширена в Україні в давні часи назва підприємств, на яких з деревини виробляли поташ, дьоготь, деревне вугілля.
 Буда — невелика будівля для господарських потреб, для захисту від негоди
 Буда — курінь з жердин, покритих шкурами, соломою, корою
 Буда, будка, конура — невеличке крите приміщення для собаки
 Буда — застаріла назва критого екіпажа, верху хури

Прізвище 

 Буда Сергій Олексійович (1869–1942) — український історик, перекладач, журналіст
 Алекс Буда (1910—1993) — албанський вчений-історик, президент Академії наук Албанії.

Топонім

Буда () — столиця Королівства Угорського (1000—1526), західна частина сучасної угорської столиці Будапешта.

Річка:
 Буда — річка в Полтавській області

Села:
 Буда — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Буда — Київська область, Таращанський район
 Буда — Львівська область, Яворівський район
 Буда — Рівненська область, Сарненський район
 Буда — Чернівецька область, Чернівецький район
 Буда — Чернігівська область, Корюківський район
Селище:
 Буда — Черкаська область, Чигиринський район
Колишні населені пункти
 Буда — колишнє село Іванківського району Київської області, зняте з обліку в зв'язку з відселенням мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС
 Буда — колишнє село, Житомирська область, Житомирський район
 Буда — колишній хутір, Волинська округа, Малинський район
 Буда — колишній хутір, Волинська округа, Потіївський район
Заказник:
 Буда — заказник у Тернопільській області

Села:
 Буда — Мінська область, Крупський район, Крупська сільська рада
 Буда — Мінська область, Крупський район, Холопеницька сільська рада
 Буда — Мінська область, Логойський район
 Буда — Мінська область, Смолевицький район

Буда () — село, Калараський район, адміністративний центр однойменної комуни

Буда () — комуна, повіт Бузеу
Села:
 Буда () — повіт Бакеу, комуна Берзунць
 Буда () — повіт Бакеу, комуна Бледжешть
 Буда () — повіт Бакеу, комуна Рекітоаса
 Буда () — повіт Ботошані
 Буда () — повіт Бузеу
 Буда () — повіт Вилча
 Буда () — повіт Вранча
 Буда () — повіт Ілфов
 Буда () — повіт Васлуй, комуна Александру-Влахуце
 Буда () — повіт Васлуй, комуна Богденешть
 Буда () — повіт Васлуй, комуна Ошешть
 Буда () — повіт Прахова, комуна Арічештій-Рахтівань
 Буда () — повіт Прахова, комуна Рифов
 Буда () — повіт Сучава, комуна Зворіштя
 Буда () — повіт Сучава, комуна Ришка
 Буда () — повіт Ясси, комуна Бреєшть
 Буда () — повіт Ясси, комуна Леспезь

Див. Бюда ()

Див. також 
 Буда Вовчківська
 Буда-Бровахівська
 Буда-Горобіївська
 Буда-Кошельовський район
 Буда-Макіївка
 Буда-Полідарівська
 Буда-Радинська
 Нова Буда
 Стара Буда
 Велика Буда
 Мала Буда
 Буда-Варовичі
 Будка

Примітки